Die Qualifikation zum ICC World Twenty20 Qualifier 2012 bestand aus 12 regionalen Qualifikationsturnieren im Twenty20-Cricket für den ICC World Twenty20 Qualifier 2012. In diesen wurden die zehn Mannschaften bestimmt, die neben den Mannschaften mit ODI-Status an diesem Qualifikationsturnier für den ICC World Twenty20 2012 teilnehmen.

Format 
Die Turniere wurden in den fünf Regionen des International Cricket Council ausgetragen. Dabei qualifizierten sich drei Teams aus Asien, jeweils zwei aus Afrika, Amerika und Europa und eines aus dem Ostasiatisch/Pazifischen-Raum. In jeder Region sind die Turniere jeweils hierarchisch aufgebaut, so dass die endgültige Qualifikation jeweils durch das Turnier der Division 1 erfolgt. Die niederen Divisionen sind dazu da, die Teilnehmer der obersten Division zu ergänzen.

Übersicht 
 Afrika

 Amerika

 Asien

 Europa

 Ostasien/Pazifik

Damit haben sich die folgenden Mannschaften für den ICC World Twenty20 Qualifier 2012 qualifiziert:

Regionale Qualifikationsturniere

Afrika

Division 3 
Das Turnier der Afrika-Division 3 wurde vom 23. bis 28. Februar 2011 in Accra, Ghana ausgetragen. Teilnehmende Mannschaften waren: Gambia, Kamerun, Lesotho, Mali, Marokko, Ruanda und die Seychellen.

 Tabellen

 Spiel um Platz 5

 Spiel um Platz 3

 Finale

Damit hat sich Ruanda für die Division 2 qualifiziert.

Division 2 
Das Turnier der Afrika-Division 2 wurde vom 14. bis 20. Mai 2011 in Benoni, Südafrika ausgetragen. Die Teilnehmenden Mannschaften waren Botswana, Ghana, Malawi, Mosambik, Nigeria, Sierra Leone, Swasiland, Tansania und der Gewinner der Division 3, Ruanda.

Für die Division 1 konnten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften Nigeria und Ghana qualifizieren.

Division 1 
Das Turnier der Afrika-Division 1, die Africa Premier League, fand vom 9. bis 15. Juli 2011 in Kampala, Uganda statt. Die teilnehmende Mannschaften waren Namibia, Kenia, Uganda, sowie die beiden bestplatzierten der Division 2, Ghana und Nigeria.
Tabelle

 Spiel um Platz 3

 Finale

Damit hat sich Namibia und Uganda für das Endrundenturnier der Qualifikation qualifiziert.

Amerika

Division 3 
Die Amerika-Division 3 fand zwischen dem 14. und 18. März in Costa Rica statt. Teilnehmende Mannschaften waren Belize, Chile, Costa Rica, die Falkland-Inseln und Mexiko.
Tabelle

Damit ist Belize für die Division 2 qualifiziert.

Division 2 
Die Amerika-Division 2 fand zwischen dem 9. bis 14. April in Suriname statt. Teilnehmende Mannschaften waren Bahamas, Brasilien, Panama, Suriname, Turks- und Caicosinseln sowie der Gewinner der Division 3, Belize.
Tabelle

Finale
Das Finale wurde über 50 Over ausgetragen:

Damit ist Suriname für die Division 1 qualifiziert.

Division 1 
An der Amerika-Division 1 fand vom 17. bis 24 Juli in Fort Lauderdale, USA statt. Teilgenommen haben die Mannschaften aus Argentinien, Bermuda, Canada, Kaimaninseln, die USA und der Gewinner der Division 2, Suriname. Kanada ist auf Grund bestehendem ODI-Status schon im Voraus qualifiziert gewesen.
 Tabelle

Damit haben sich die Vereinigten Staaten und Bermuda für das Endrundenturnier der Qualifikation qualifiziert.

Asien 
Der ACC Twenty20 Cup 2011 diente als Qualifikation für die asiatischen Teams. Das Turnier fand vom 1. bis 10. Dezember 2011 in Kathmandu, Nepal statt. Teilgenommen haben Afghanistan, Bhutan, Hongkong, Kuwait, Malaysia, Malediven, Nepal, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
 Gruppe A

 Gruppe B

Halbfinale

 Spiel um Platz 3

 Finale

Da Afghanistan schon durch seinen ODI-Status qualifiziert war, qualifizierten sich zusätzlich Hongkong, Oman und Nepal für das Endrundenturnier.

Europa

Division 3 
Das Turnier der Europa-Division 3 fand zwischen dem 11. und 14. Mai 2011 in Valburga, Slowenien und Velden, Österreich statt. Die teilnehmenden Mannschaften waren Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, der Gastgeber Slowenien, Schweden und die Türkei.
Tabelle

Damit ist Schweden für die Division 2 qualifiziert.

Division 2 
Das Turnier der Europa-Division 2 fand vom 20. bis 25. Juni in Belgien statt. Die teilnehmenden Mannschaften waren Belgien, Finnland, Griechenland, Isle of Man, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanien, die Schweiz, Zypern und der Gewinner der Division 3, Schweden.

Halbfinale

Finale

Damit ist Belgien für die Division 1 qualifiziert.

Division 1 
Das Turnier der Europa-Division 1 fand zwischen dem 19. bis 24. Juli 2011 in Guernsey und Jersey statt. Die teilnehmende Mannschaften waren Dänemark, Deutschland, Frankreich, Gibraltar, Guernsey, Israel, Italien, Jersey, Kroatien, Norwegen und der Gewinner der Division 2, Belgien.

Halbfinale

Finale

Damit qualifizieren sich Dänemark und Italien.

Ostasien/Pazifik

Division 2 
Die EAP-Division 2 fand vom 4. bis 8. April 2011 in Apia, Samoa statt. Teilnehmende Mannschaften waren die Cookinseln, Indonesien, Philippinen, Samoa, Südkorea, Tonga.
 Tabelle

Damit ist Samoa für die Division 1 qualifiziert.

Division 1 
Die EAP-Division 1 fand zwischen dem 4. bis 7. Juli 2011 in Papua-Neuguinea statt. Teilnehmende Mannschaften waren Fiji, Japan, Papua-Neuguinea, Vanuatu und der Gewinner de Division 2, Samoa.
 Tabelle

 Halbfinale

Finale

Damit hat sich Papua-Neuguinea für das Endrundenturnier der Qualifikation qualifiziert.

Einzelnachweise 

2012 Qualifikation
Cricket 2011